Sakon Nakhon (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Sakon Nakhon. Die Provinz Sakon Nakhon liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Der Landkreis Mueang Sakon Nakhon liegt im äußersten Nordosten Thailands, erstreckt sich über eine Fläche von 9605 km² und ist von der Hauptstadt Bangkok etwa 650 Kilometer entfernt. Sie liegt an einer Tiefebene des Mekong und grenzt südlich an eine bewaldete Berglandschaft. Im Nordosten des Bezirks liegt der Nong-Han-See, der größte natürliche See in Nordost-Thailand.

Benachbarte Landkreise sind (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Kusuman, Phon Na Kaeo, Khok Si Suphan, Tao Ngoi, Phu Phan, Kut Bak und Phanna Nikhom der Provinz Sakon Nakhon.

Ausbildung 
In Amphoe Mueang Sakon Nakhon befindet sich ein Nebencampus der Kasetsart-Universität sowie die Rajabhat-Universität Sakon Nakhon.

Religion 

In dem kleinen Ort Tha Rae befindet sich die Erzengel-Michael-Kathedrale, Zentrum des römisch-katholischen Erzbistums Thare und Nongseng.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Sakon Nakhon ist in 16 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 173 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: die fehlenden Nummern (Geocodes) gehören zu vier Tambon, aus denen heute Phon Na Kaeo besteht, sowie zum ehemaligen Tambon Kok Pla Sio, welcher zu Phu Phan geworden ist.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Großstadt“-Status (Thesaban Nakhon) im Landkreis:
 Sakon Nakhon (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon That Choeng Chum sowie aus Teilen der Tambon Ngio Don, Huai Yang, Dong Mafai, That Na Weng und Hang Hong.

Es gibt neun Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Ngio Don (Thai: ) besteht aus den übrigen Teilen des Tambon Ngio Don.
 Mueang Thong Tha Rae (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Tha Rae.
 That Na Weng (Thai: ) besteht aus den übrigen Teilen des Tambon That Na Weng.
 Lao Po Daeng (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Lao Po Daeng.
 Nong Lat (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Nong Lat.
 Hang Hong (Thai: ) besteht aus den übrigen Teilen des Tambon Hang Hong.
 Dong Mafai (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Khamin.
 Tha Rae (Thai: ) besteht aus den übrigen Teilen des Tambon Tha Rae.
 Chiang Khruea (Thai: ) besteht aus dem gesamten Tambon Chiang Khruea.

Außerdem gibt es acht „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Khamin (Thai: )
 Non Hom (Thai: )
 Muang Lai (Thai: )
 Dong Chon (Thai: )
 Huai Yang (Thai: )
 Phang Khwang (Thai: )
 Dong Mafai (Thai: )
 Khok Kong (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Hinweise zum Amphoe Mueang Sakon Nakhon von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Mueang Sakon Nakhon